La Romana – miasto na Dominikanie
 La Romana – prowincja Dominikany
 La Romana (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji
 La Romana (piłka siatkowa kobiet) – żeński klub piłki siatkowej z Dominikany.